Kališ ist der Name folgender Personen:

 František Kališ (* 1953), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Jan Kališ (1930–2003), tschechoslowakischer Kameramann